Wisconsin
Wi (kana)

Veja também
Wii

Desambiguações de siglas